Andi Zeqiri – calciatore svizzero
 Dafina Zeqiri – cantante kosovara
 Hair Zeqiri – calciatore albanese